De Rally van Argentinië 1981, formeel 3º Rally Codasur, was de 3e editie van de rally van Argentinië en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 94e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Buenos Aires en de finish in San Miguel de Tucumán.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië